

Норт-Юніон Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсільванія
 Норт-Юніон Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія